Ophélie est un prénom féminin vraisemblablement dérivé du grec όφελος, óphelos (« bénéfice, profit »).

Il peut désigner :
 Ophélie, un personnage féminin de la pièce de théâtre Hamlet, de William Shakespeare ;
 Ophélie, un poème d'Arthur Rimbaud faisant référence au personnage de la pièce de William Shakespeare.
 Ophélie, un tableau de John Everett Millais représentant le personnage
 Ophélie, une œuvre pour piano de Mel Bonis
 Ophélie, une œuvre d'art du sculpteur espagnol Apel·les Fenosa située à la Défense, en France
 Ophélie, un film américain de Claire McCarthy, sorti en 2018.

En astronomie 
 Ophélie est un des satellites naturels de la planète Uranus ;
 (171) Ophélie est aussi un astéroïde.

Dans le domaine maritime 
Ophélie, un pétrolier coulé en 1940 près de Boulogne-sur-Mer ;
 Ophelia borealis ou Ophelia neglecta qui sont les noms de genre de deux vers polychète.

Ofelia est un prénom :
 selon la liste de prénoms espagnols. 
 selon la liste des prénoms italiens.

Voir aussi 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français